

Astronomia 
 1226 Golia – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Golia – monti della Somalia

Nomi 
 Golia – nome proprio di persona  maschile italiano

Persone 
 Golia – capo dei Filistei menzionato nella Bibbia
 Gabriella Golia – annunciatrice televisiva, conduttrice televisiva e attrice italiana
 Giulio Golia – conduttore televisivo italiano
 Pavel Golia – poeta sloveno

Personaggi immaginari 
 Golia – personaggio della serie animata Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 Golia – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro 
 Golia – caramella
 Golia (Goliath) – serie televisiva statunitense del 2016

Pagine correlate 
Goliath